Sedlice est un toponyme qui peut désigner :

Sedlice, une commune du district de Prešov, dans la région de Prešov.

Sedlice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Sedlice, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Sedlice, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie